Quatre bâtiments de la United States Navy ont été nommés USS Meredith en l'honneur de Jonathan Meredith :
 l', un destroyer de classe Wickes mise en service en 1919 et démoli en 1936 ;
 l', un destroyer de classe Gleaves mise en service en 1941 et coulé en 1942 ;
 l', un destroyer de classe Allen M. Sumner mise en service en  et coulé en  ;
 l', un destroyer de classe Gearing mise en service en 1945 et transféré à la Turquie en 1979.

Nom de bateau de l'United States Navy